En sociologie et plus généralement en sciences humaines, le panel désigne un échantillon de personnes, censé être plus ou moins représentatif d'une population, que l'on interroge périodiquement sur leurs opinions, leurs attitudes ou comportements.
 En économétrie et en statistiques, les données de panel désignent des données dans lequel un même individu statistique est observé plusieurs fois au cours du temps.
 En immuno-hématologie, un panel est un ensemble d'hématies permettant le dépistage et l'identification d'anticorps.
 En informatique, un panel désigne une unité graphique rectangulaire sur un écran, exploitée pour représenter un ensemble logique de données.
 En graffiti (writing), le panel est une pièce (un graff) exécutée sur un métro sur la carrosserie extérieure en dessous des fenêtres et entre les deux portes, elle peut être accompagnée d'un personnage dessiné.

Patronyme 

 Caroline Giron-Panel (1979), historienne et musicologue
 Alexandre Xavier Panel (1699-1777), jésuite et numismate